Mirabeau – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Mirabeau – comune francese nel dipartimento del Vaucluse
 Mirabeau – stazione della Metropolitana di Parigi
 Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau – uomo politico, diplomatico e rivoluzionario francese
 Victor Riqueti de Mirabeau – economista francese, padre di Honoré
 8169 Mirabeau – asteroide della fascia principale